dekanat Koszalin – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, diecezja koszalińsko-kołobrzeska
 dekanat Koszalin – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja wrocławsko-szczecińska